Алексей Колокольцев:
 Колокольцев, Алексей Алексеевич (род. 1962) — советский тяжелоатлет, призёр чемпионата мира.
 Колокольцев, Алексей Викторович (род. 1981) — украинский тяжелоатлет, призёр чемпионата Европы.